Schlanger ist der Familienname folgender Personen:

 Judith Olszowy-Schlanger (* 1967), französische Judaistin
 Melanie Schlanger (* 1986), australische Schwimmerin
 Nathan Schlanger (* 1963), französischer Archäologe